Huk – tereny parkowe i publiczna plaża w Oslo położone na Półwyspie Bygdøy
 Huk – postać fikcyjna obcego z serii filmów Gwiezdne wojny
 HuK – Ekumeniczna Grupa "Homosexuelle und Kirche", niemieckie stowarzyszenie

Osoby o tym nazwisku:
 Bogdan Huk (ur. 1960) – polski dziennikarz ukraińskiego pochodzenia
 Tadeusz Huk (ur. 1948) – polski aktor filmowy i teatralny
 Tomáš Huk (ur. 1994) – słowacki piłkarz